Mikulići este o localitate nepopulată din comuna Cetinje, Muntenegru.

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Mikulići Map — Satellite Images of Mikulići (Maplandia)

Localități din comuna Cetinje